Lys Gomis (Cuneo, 6 de outubro de 1989) é um futebolista profissional senegalês que atua como goleiro.

Carreira 
Lys Gomis representou o elenco da Seleção Senegalesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2015.

Ligaçães externas 

Goleiros do Senegal
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas da Società Polisportiva Ars et Labor 2013
Futebolistas do Ascoli Calcio 1898 FC
Futebolistas do Frosinone Calcio
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2015